Lago Moro in Valle Brembana
 Lago Moro in Valle Camonica